Begudes:
Pinya colada: beguda-còctel.
 Botànica:
pinya (estròbil): con o "fals fruit" del pi.
pinya americana: fruita tropical.
 Cultura popular: 
pinya (castell): base de l'estructura castellera.
 Història: 
Pinya (estat): estat shan de Birmània.